Циклопи або Кіклопи — міфічні одноокі велетні, що відзначалися надзвичайною силою і вправністю.
 Циклопи або Кіклопи  («круглоокі») — мешканці Лікії, які допомагали тиринфському царю Пройту та мікенському володарю Персею будувати мури навколо їхніх міст. Швидше за все тримали таке прізвисько тому, що не обводили очі тушшю за мікенським (і давньоєгипетським) зразком.
 Циклоп — планктонні ракоподібні.
 Циклоп — гора у провінції Західне Папуа в Індонезії.

Посилання